

Атасу — село, Байдалибійський сільський округ, Жанааркинський район, Улитауська область
 Атасу — село, Актубецький сільський округ, Жанааркинський район, Улитауська область